Il termine 7th Division può applicarsi a varie unità militari a livello di divisione

Divisioni di fanteria 
 7th Division (Australian Army) – divisione di fanteria dell'Australian Army
 7th Canadian Infantry Division – divisione di fanteria del Canadian Army
 7th Infantry Division (British Army) – divisione di fanteria del British Army
 7th (Meerut) Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la prima guerra mondiale
 7th Indian Infantry Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la seconda guerra mondiale
 7th Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army

Divisioni corazzate 
 7th Armoured Division – divisione corazzata del British Army
 7th Armored Division – divisione corazzata dell'United States Army